Ма́льцевское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Мальцево .

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 140 км²
 Расположение: восточная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Акатовским сельским поселением
 на востоке — с Московской областью
 на юге — с Токаревским сельским поселением
 на западе — с Никольским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется платформа Батюшково.
 Крупная река: Воря.

История 

Образовано 2 декабря 2004 года.

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Деревня Мальцево — административный центр
 Батюшково, деревня
 Батюшково, посёлок
 Будаево, деревня
 Величково, деревня
 Ветцы, деревня
 Дитятино, деревня
 Ефремово, деревня
 Коренное, деревня
 Колесники, деревня
 Кузнечики, деревня
 Рябцево, деревня
 Самково, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Фелнер Лариса Анатольевна .

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте районной администрации

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году